Il campionato di Legadue di pallacanestro maschile 2006-07 è stato il sesto organizzato dalla FIP.

È iniziato il 1º ottobre 2006 ed è terminato il 22 aprile 2007. Alla fine della stagione regolare la Nuova Sebastiani Basket Rieti, prima classificata, è promossa nel campionato di Serie A 2007-2008. Le squadre classificate dal secondo al nono posto della stagione regolare hanno disputato i play-off promozione e la Scavolini-Gruppo Spar Pesaro, dopo aver battuto l'Edimes Pavia, è stata promossa nel campionato di Serie A 2007-2008. Le ultime due, Zarotti Imola e Cimberio Novara, retrocedono in Serie B1. Dopo la rinuncia della Viola Reggio Calabria, Imola è stata ripescata in LegaDue.

Stagione regolare

Classifica

Risultati

Play-off

Statistiche individuali

Verdetti 
 Promossa in serie A1:  Sebastiani Rieti.Formazione: Davide Bonora, Patricio Prato, Guido Rosselli, Alessandro Cittadini, Roberto Feliciangeli, Wade Helliwell, Massimiliano Rizzo, Marcus Melvin, Michele Mian, Marko Verginella, Joe Smith. Giocatori svincolati o trasferiti: Simone Bagnoli, Mattia Cavoli, Chris Pearson. Allenatore: Lino Lardo.
 Promossa in serie A1:  Scavolini Pesaro.Formazione: Brian Montonati, Fabrizio Facenda, Mauro Morri, Giovanni Tomassini, Robert Fultz, Carlton Myers, Michael Hicks, Samuele Podestà, Mindaugas Žukauskas, Luigi Dordei, Rodney White. Giocatori svincolati o trasferiti: Daniel Cioffi, Donte Mathis, Federico Maiocco, Alessandro Amici. Allenatore: Alessandro Ramagli (dal 01/02/2007), Marco Calvani (fino 21/02/2007).
 Retrocessa in serie B1:  Zarotti Imola.Formazione: Mike Williams, DeWayne Jefferson, Pietro Aradori, Jacopo Silimbani, Phillip Ramelli, Donte Mathis, Stefano Gentile, Daniele Bonessio, Matteo Spippoli, Lorenzo Seracchioli, Carlo Contaldo, Nick George. Giocatori svincolati o trasferiti: Alessandro Piazza, Darren Kelly, Sam Jacobson, Federico Maiocco. Allenatore: Piero Pasini (dal 07/03/2007), Ferdinando Gentile (fino 07/03/2007).
 Retrocessa in serie B1:  Cimberio Novara.Formazione: Sebastián Vico, Stefano Rajola, Mauricio Aguiar, Matteo Maestrello, Francesco Conti, Lee Melchionni, Steve Payne, Brian Oliver, Marco Rossi, Stefano Rusconi, Robert Conley. Giocatori svincolati o trasferiti: Sean Colson, Federico Bolzonella, Jeremy Veal, Alessandro Agosta, Steve Thomas. Allenatore: Phil Melillo (fino 06/02/2007), Attilio Caja (fino 05/12/2006).
 Ripescata in LegaDue:  Zarotti Imola.
 Vincitrice Coppa Italia:  Nuova Sebastiani Basket Rieti

Voci correlate 
 Coppa Italia di Legadue 2007

Pallacanestro nel 2006
Pallacanestro nel 2007
2006-2007